Příjmení Hochmann, přechýleně Hochmannová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 František Hochmann (1904–1986), český fotbalista a československý reprezentant (brankář, František Hochmann I)
 František Hochmann (1899) (1899–1966), český fotbalista (záložník, František Hochmann II)

Ženský tvar
 Jana Hochmannová (* 1962), česká spisovatelka, novinářka a esejistka

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení
Česká příjmení